Segling var med vid olympiska sommarspelen första gången i Paris 1900. Endast herrar tävlade i de tio olika grenarna som fanns. Sedan dess har sporten varit med vid alla olympiska sommarspel utom 1904.

Medaljtabell

Grenar 

  = Herrar
  = Damer
 m = Damer, matchrace
  = Mixed 
  = Öppen klass
 c = Öppen klass, flyt/matchrace
 1907 = Öppen, 1907-regel
 1919 = Öppen, 1919-regel
 1933 = Öppen, 1933-regel

Nationer 
Notera att följande lista är inkomplett.

Arenor